Kärven kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kärven (Kulltorps socken, Småland), sjö i Gnosjö kommun,  (19,3 ha)
Kärven (Locknevi socken, Småland), sjö i Vimmerby kommun,  (8,76 ha)
Kärven, Södermanland, sjö i Flens kommun, 
Kärven (Edebo socken, Uppland), sjö i Norrtälje kommun,  (9,92 ha)
Kärven (Knutby socken, Uppland), sjö i Uppsala kommun,  (1,65 km²)
Kärven, Dalarna, sjö i Avesta kommun,  (9,41 ha)

Se även
Tjärven, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn